La Ligat ha'Al 2009-2010 è stata la 56ª edizione del massimo campionato israeliano di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'Hapoel Gilboa Galil Elyon.

Regular season

Playoffs

Playout

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2009
Pallacanestro nel 2010
2009-2010